III liga polska w piłce nożnej (2018/2019)/Grupa III – 3. edycja rozgrywek czwartego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie przeprowadzonej w 2016 roku, która zredukowała liczbę grup z 8 do 4.
Brało w niej udział 18 drużyn z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Opiekunem i prowadzącym rozgrywki w sezonie 2018/2019 był Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

Sezon ligowy rozpoczął się 3 sierpnia 2018 roku, a ostatnie mecze rozegrane zostały 8 czerwca 2019 roku.

Zasady rozgrywek 

W III lidze sezonu 2018/2019 bierze udział 72 drużyny, podzielone na zasadzie terytorialnej na 4 grupy po 18 zespołów:
 grupa I (województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie),
 grupa II (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie),
 grupa III (województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie),
 grupa IV (województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie).

Mistrzowie każdej z grup uzyskali awans na poziom centralny – do II ligi. 6 ostatnich drużyn spadły na poziom wojewódzki, do IV ligi.

Drużyny, które wycofały się z rozgrywek po rozegraniu mniej niż 50% spotkań, były automatycznie relegowane o dwa szczeble ligowe niżej (do klasy okręgowej) i przesunięte na koniec tabeli, a osiągnięte przez nie rezultaty zostały anulowane. Drużyny, które wycofały się z rozgrywek po rozegraniu 50% lub więcej spotkań, również były automatycznie relegowane o dwa szczeble ligowe niżej i przesunięte na koniec tabeli, ale za nierozegrane mecze przyznane zostały walkowery 3:0 dla zespołów przeciwnych. Wykluczenie z rozgrywek groziło także za nieprzystąpienie z własnej winy do trzech meczów.

|

|

|}
Objaśnienia:
 Przed startem rozgrywek KS Polkowice powrócił do nazwy Górnik Polkowice.
 BKS Stal Bielsko-Biała zrezygnował z gry w III lidze po zakończeniu sezonu 2017/2018, w związku z czym dodatkowo utrzymał się Górnik II Zabrze.
 Foto-Higiena Gać, mistrz IV ligi dolnośląskiej wschód wygrał swoje mecze barażowe o awans do III ligi z Apisem Jędrzychowice, mistrzem IV ligi dolnośląskiej zachód.
 Ruch Radzionków, mistrz IV ligi śląskiej I wygrał swoje mecze barażowe o awans do III ligi z Polonią Bytom, mistrzem IV ligi śląskiej II.

Tabela 

||rowspan=12|

Miejsca po danych kolejkach 

UWAGA:
 Grubsza linia pionowa oznacza granicę między rundą jesienną a wiosenną.

Lider kolejka po kolejce

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 
Uwaga:
 zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „2”).
 grubsza linia pionowa w rzędzie "Drużyna/Mecz" oznacza granicę między rundą jesienną a wiosenną.

Najlepsi strzelcy 

Aktualne na 9 czerwca 2019 roku

• Opracowano na podstawie: 90minut.pl
• W nawiasach podano liczbę bramek zdobytych przez zawodnika w ostatniej kolejce.

Hat-tricki 

• Wytłuszczeniem wyróżniono drużynę, w której grał zdobywca hat-tricka.

Bramki samobójcze 

• Wytłuszczeniem wyróżniono drużynę, w której grał strzelec bramki samobójczej.
• Opracowano na podstawie: 90minut.pl

Trenerzy 
Źródło: 90minut.pl

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Opolskiego Związku Piłki Nożnej
 Oficjalny serwis Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej
 Strona Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
 

III liga polska w piłce nożnej (2018/2019)